Le Championnat de France FFSA GT - GT4 France est la vingt-cinquième édition du Championnat de France FFSA GT, qui fait partie du Championnat de France des Circuits organisé conjointement par la Fédération française du sport automobile et par SRO Motorsports Group.

Calendrier

Engagés

Résultats 

2021
FFSA GT
Sport automobile en 2021